Памятник Т. Г. Шевченко в Симферополе расположен перед аркой парка имени Шевченко.

Памятник украинскому поэту и художнику Т. Г. Шевченко установлен в 1997 году у входа в парк, по улице Севастопольской. Он был передан в дар Симферополю от города Калуш Ивано-Франковской области.

.

В ходе обострений политической ситуации неоднократно становился объектом вандализма.

Литература и ссылки 

 Кучерук Олександр (письменник, директор Бібліотеки ім. О. Ольжича) Пам'ятники Шевченка на земній кулі… Від Мангишлаку до Вашингтона. // Черкаський край — земля Богдана і Тараса. Культурологічний збірник., К.: «Українські Пропілеї», 2002, стор. 67—80

Примечания 

Шевченко
Симферополь
Бюсты Украины